(683) Ланция () — довольно крупный астероид главного пояса. Он был открыт 7 июля 1904 года немецким астрономом Максом Вольфом в обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль в Германии и назван в честь немецкого промышленника Генриха Ланца, который предоставил 4 млн золотых марок на развитие науки, из которых один миллион пошёл на строительство Гейдельбергского университета.

См. также 
 Список астероидов (601—700)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets 

Астероиды, открытые Максом Вольфом
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей